Љано Вијехо има више значења:

 Љано Вијехо (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Љано Вијехо (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику